Lichtenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Lichtenfeld (1921–1978), deutscher Künstler
 Herbert Lichtenfeld (1927–2001), deutscher Fernsehautor
 Imrich Lichtenfeld (1910–1998), Begründer des Selbstverteidigungssystems Krav Maga
 Kristiane Lichtenfeld (* 1944), deutsche Slawistin und Übersetzerin
 Manfred Lichtenfeld (1925–1997), deutscher Schauspieler

Lichtenfeld ist der Name folgender Orte:

 in Deutschland
 ein Weiler der Gemeinde Ebersbach-Musbach im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 in Polen
 die Gemeinde Lelkowo in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Lichtenfeld im Landkreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 die Ortschaft Przyjaźń Mała in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Lichtenfeld im Landkreis Karthaus, Danzig-Westpreußen); siehe Przyjaźń

Siehe auch:

 Lichtenfelde